Název Laus má více významů:

Jméno 
 Camille Laus – belgická atletka
 Paul Laus – bývalý kanadský hokejový obránce
 Heinrich Laus – český přírodovědec a pedagog německé národnosti
 Wilson Laus Schmidt – brazilský římskokatolický biskup

Geografický název 
 Saint-Étienne-le-Laus – obec v kantonu La Bâtie-Neuve ve Francii
 Notre-Dame du Laus – vesnička kolem Svatyně Panny Marie z Laus (část obce Saint-Étienne-le-Laus)
 Notre-Dame-du-Laus – obec v Québecu v Kanadě
 Laüs – zaniklá obec v provincii Cosenza v Itálii

Další 
 Panna Maria z Laus – zjevení Panny Marie Benediktě Rencurelové ve Francii z roku 1664